Maztica est un continent imaginaire situé sur la planète Abeir-Toril dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, et représente la campagne du même nom qui s'inscrit dans le décor de campagne des Royaumes oubliés.

Cette région et ses habitants s'inspirent principalement des civilisations précolombiennes et en particulier des aztèques.

Survol

Au-delà d'Éternelle-Rencontre et de la Mer Inviolée, se trouve un continent découvert récemment par la nation d'Amn. Ses habitants le nomment Maztica, le Vrai Monde. Son existence transparaissait dans diverses histoires depuis des millénaires, mais ce n'est que lors du voyage du Capitaine Cordell en 1361 CV que le voile d'isolement fut soulevé et le Vrai Monde révélé.

Maztica est une terre sauvage, et pour ce qui est de découvert jusqu'à présent, essentiellement composée de vastes jungles et d'épaisses forêts. Ses habitants vivent très simplement, regroupés en petites communautés ou en cités-états basées sur la religion. Leur magie non conventionnelle utilise des plumes et des griffes comme objets de concentration. Mais l'étendue de leurs capacités, ainsi que la nature de leurs dieux, restent inconnues.

Influence sur Féérune

La révélation de l'existence de Maztica n'a eu que peu d'effet sur le gros des Royaumes, car il existe plus qu'assez d'endroits où se rendre et de monstres à vaincre sans entreprendre un long voyage maritime. Les empires de la Côte des Épées et le royaume insulaire des gnomes, Lantan, ont par contre revendiqué chacun la propriété de larges bandes de terrain du nouveau pays (sans même consulter ceux qui y vivaient déjà). De nouvelles richesses se sont donc déversées sur ces terres, rendant leurs dirigeants beaucoup plus puissants, mais entraînant également une gigantesque inflation.

Six ans après la révélation, on ne sait toujours pas grand-chose de cette terre lointaine. Les Maztèques et leurs artefacts commencent à affluer dans les Royaumes, et sont un sujet de commentaires et de curiosité. Leur magie à base de plumes (pluma) et de griffes (hishna) a découragé les sages; de nouveaux légumes ont fait leur apparition sur Féérune et les guerriers maztèques, comme tous les guerriers du monde, sont jugés suivant la force de leur bras et le courage de leur cœur.

Autres civilisations

La civilisation maztèque n'occupe en réalité que la partie centrale du continent. Au nord se trouve Anchorome, un territoire guère plus exploré que Maztica, et au sud sont les jungles de Katashaka, où les humains sont apparus pour la première fois mais qui n'a pas été visité depuis la Séparation, il y a plus de vingt-cinq mille ans.

Région des Royaumes oubliés
Continent de fiction